Spirituali, membri dell'ordine francescano fautori del pauperismo e critici nei confronti delle autorità ecclesiastiche.
Nome alternativo degli aderenti allevangelismo, movimento riformato di ispirazione valdesiana interno alla chiesa cattolica, esistito intorno alla metà del XVI secolo.